Everybody может встречаться в следующих разделах:

Альбомы 
 Everybody — альбом американской инди-рок группы The Sea and Cake.
 Everybody — альбом американской рок группы Gods Child.
 Everybody — четвёртый альбом американской певицы Ингрид Майклсон.

Песни 
 «Everybody» (песня DJ BoBo).
 «Everybody» (песня Леонида Руденко).
 «Everybody» (песня Мадонны).
 «Everybody» (песня Танеля Падара и Дэйва Бентона).
 «Everybody» — песня группы Backstreet Boys.
 «Everybody» — песня Бритни Спирс из альбома Blackout.
 «Everybody» — песня Мартина Сольвейга.
 «Everybody» — песня Томми Роуя.